

Sigle 
 Classificazione TAS (Total Alkali versus Silica) – Metodo per la classificazione chimica delle rocce vulcaniche
 TeleAesse (Tele Alto Sangro) – Emittente televisiva italiana
 Test-and-set – Istruzione speciale per la CPU
 The American Statistician – Rivista pubblicata dall'American Statistical Association
 Titolo antistreptolisinico – Test sierologico
 Toronto Alexithymia Scale – Scala di autovalutazione della alessitimia
 Treni Articolati Stanga – Tram prodotti dalle Officine Meccaniche della Stanga
 Treno Articolato Stanga – Serie di tram per la città di Roma
 Tribunale Arbitrale dello Sport – Istituzione internazionale con sede a Losanna, per la risoluzione di controversie in ambito sportivo
 True Air Speed – Velocità reale
 Star Trek: The Animated Series (ST:TAS) – Serie animata di Star Trek
 Tool Assisted Speedrun – Categoria di speedrun caratterizzata dall'esecuzione di una serie prefissata di input con l'ausilio di un emulatore

Aziende 
Thales Alenia Space – Azienda aerospaziale italo-francese

Codici 
 TAS – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vostochny International di Tashkent (Uzbekistan)
 tas – Codice ISO 639-3 della lingua tai boi
 TAS – Codice ISO 3166-2:AU della Tasmania (Australia)
 TAS – Codice ISO 3166-2:NZ di Tasman (Nuova Zelanda)

Letteratura 
 Tas – Tasslehoff Burrfoot, personaggio della saga fantasy Le cronache di Dragonlance

Storia 
 Tas - capo magiaro attivo nel IX secolo

Pagine correlate
 Taş